Éter — grupo de moléculas orgânicas.
 Éter etílico — substância química.
 
 Éter (elemento) — substância hipotética, o suposto quinto elemento platônico. Possui a forma de um dodecaedro.
 Éter luminífero — meio hipotético em que se propagariam as ondas eletromagnéticas, segundo a física do final do século XIX. A Teoria da Relatividade de Albert Einstein anulou este conceito.
 Éter (mitologia) — personificação do "céu superior" na mitologia grega.
 

Desambiguações de ciências